

Убаганський сільський округ — сільський округ, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Убаганський сільський округ — сільський округ, Узункольський район, Костанайська область